A406 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses:

Autoroutes 
  Autoroute française A406, contournement sud de Mâcon ;
  Autoroute 406 (A-406), reliant Welland à la Queen Elizabeth Way dans la province de l'Ontario au Canada.

Domaine militaire 
 RFA Hebe (A406), un navire de la Royal Fleet Auxiliary.